Химочка Василь Іванович, Хи́мочка Васи́ль Іва́нович (28 грудня 1950, с. Старокозаче, Одеська область, Українська РСР, СРСР — 14 червня 2016) — український художник.
 Химочка Степан Іванович, Степа́н Іва́нович Хи́мочка (Stepan Ivanovich Himocica) (25 грудня 1936 р., с. Старокозаче Одеської області — 28 березня 2020 р., м. Химки Росія)-